Палли — фамилия. 

Известные носители:

 Палли, Адам (род. 1982) — американский актер и комедиант.
 Палли, Зенаида (1919-1997) — румынская оперная певица.
 Палли, Ники (род. 1987) — израильский легкоатлет (прыжки в высоту).

Палли — топоним:

 Палли — деревня в Эстонии.